Queen's Counsel (QC) er en titel for særligt erfarne og kvalificerede jurister i Storbritannien og i nogle lande i det britiske statssamfund.

Når Storbritannien har en regerende dronning (siden 1952: Elizabeth II) er titlen Queen's Counsel. Når det er en konge, der regerer, er titlen King's Counsel (KC).

I almindelighed kræver der mindst 15 års erfaring som barrister for at kunne blive QC. Fra 1997 er det også muligt for en særligt erfaren solicitor at blive QC. En QC bruger en anden dragt end de øvrige britiske advokater.

Storbritanniens retsvæsen